cesta
sabirnička topologija
sabirnica